Анхель Фернандес: Фернандес, Анхель (1942—1999) — испанский шахматист.
 Фернандес, Анхель (род. 1971) — эквадорский футболист.
 Фернандес, Анхель (род. 1988) — испанский гандболист.